Јазбине могу бити:

 Јазбине (Горења Вас - Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас - Пољане, Горењска регија, Република Словенија
 Јазбине (Шентјур), насељено мјесто у општини Шентјур, Савињска регија, Република Словенија